ORF kan syfta på

Open Reading Frame, en DNA-sekvens med potentialen att koda för ett protein eller en peptid.
 Österreichischer Rundfunk, Österrikes statliga TV- och radiobolag och landets största medieföretag.
 ORF-format, Olympus filformat för RAW-bilder.